

Sigle 
 Volume Snapshot Service – nome alternativo per il servizio di backup copia shadow del sistema operativo Microsoft Windows
 Microsoft Visual SourceSafe – sistema software di controllo versione decentralizzato sviluppato dalla Microsoft

Altro 
 VSS Vintorez – fucile di precisione usato principalmente dalla Federazione Russa
 VSS – in elettronica è  un piedino di alimentazione negativa in un circuito basato su transistor a effetto di campo (storicamente S sta per source)